USS Saipan — кораблі ВМС США.

 USS Saipan (CVL-48) — легкий авіаносець США часів Другої світової війни однойменного типу. На службі протягом 1946-1975 років.
 USS Saipan (LHA-2) — універсальний десантний корабель США типу типу «Тарава». На службі протягом 1977-2007 років. 

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни